Wallbrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Wallbrecht († 1968), deutscher Bauingenieur und Unternehmer
 Evodius Wallbrecht OSA (1881–1965), deutscher Augustinerpater
 
 Hans-Jürgen Wallbrecht (1943–1970), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Wallprecht